André Dufraisse (1925-2021), cycliste français ;
 André Dufraisse (1918-1994), homme politique français ;